Jedyny okręt US Navy o nazwie USS  "Watertown" to USNS "Watertown" (T-AGM-6), który był okrętem nadzoru rakietowego (ang. Missile Range Instrumentation Ship)
USS "Watertown" (SSN-696) – fikcyjny okręt podwodny typu Los Angeles, który czasami pojawiał się w telewizyjnym serialu JAG. Oznaczenie SSN-696 nosi tak naprawdę okręt USS "New York City"

Watertown

en:USS Watertown